A linguística romance é a parte da linguística que estuda as mudanças em nível fonético, morfológico, sintático e léxico que levaram do latim às modernas línguas romances.

Linguística